Ольвега () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Гомара. Занимает площадь 98,77 км². Население — 3798 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителем города считается святая дева де Ольмаседо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página Oficial del Ayuntamiento de Ólvega 
 El Hacho. Diario Digital de Ólvega 
 Asociación Juvenil «La Juve» 
 Colegio de Educación Infantil y Primaria «Virgen de Olmacedo» 
 I.E.S.O. «Villa del Moncayo» 

Муниципалитеты Сории